Pizzo puede referirse a:

 Pizzo,  municipio sito en el territorio de la provincia de Vibo Valentia, en Calabria (Italia)
 pizzo, forma de extorsión a los comerciantes locales por parte de las mafias italianas